Zkratka PPT má několik významů:
 parts per thousand čili počet částic na jednu tisícinu (promile)
 .ppt – PowerPoint Presentation, třípísmenná přípona souboru označující soubor s prezentací ve formátu Microsoft PowerPoint
 PPT – Pohotovostný pátrací tím (slovenské občanské sdružení)

Zkratky